NGC 4408 (другие обозначения — ZWG 158.107, PGC 40668) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4408
Волосы Вероники (созвездие)